Il singolare del torneo di tennis Sunfeast Open 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Martina Hingis che ha battuto in finale Ol'ga Alekseevna Pučkova 6-0, 6-4.

Teste di serie

 Martina Hingis (campionessa)
 Karolina Šprem (primo turno)
 Juliana Fedak (primo turno)
 Aravane Rezaï (quarti di finale)

 Sania Mirza (semifinali)
 Kaia Kanepi (primo turno)
 Nicole Pratt (secondo turno)
 Anastasija Rodionova (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sunfeast Open 2006